Invincible betyder på engelsk og fransk "uovervindelig". Ordet stammer fra latin.

Ordet benyttes i flere betydninger og kan henvise til flere artikler:

 Invincible (album) - et album udgivet af Michael Jackson

 Invincible (skib) - betegnelse for en række skibe i bl.a. Den franske og britiske flåde
 Invincible-klassen - en serie britiske hangarskibe 
 Invincible (panserskib) - et fransk panserskib